Слизневое либо Слезнёво либо Слёзное () — село в Ольховатской сельской общине Купянского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321485519. Население по переписи 2001 г. составляло 5 (3/2 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Слизневое находится возле урочища Мертелов;
 на расстоянии в 2 км расположены сёла:
 Гогино,
 Нефедовка,
 Должанка.

В селе находятся истоки безымянной реки, которая через 5 км впадает в реку Плотва; на реке несколько запруд;
 вокруг села небольшой лесной массив (дуб, клён).

В некоторых источниках село упоминается как Слёзное.

История 
 1699 — дата основания.
 До 1989 года село входило в Чернянский сельский совет Великобурлуцкого района.
 С 1989 по 17 июля 2020 года село входило в Фёдоровский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района
Населённые пункты Купянского района